Sasportas (hébreu : סספורטס) est un patronyme porté notamment par :

ordre chronologique
  (1610-1698), rabbin et kabbaliste ;
 Léon Sasportas (1886-1948), médecin et ethnologue français
 Howard Sasportas (1948-1992), astrologue américain ;
 Yehudit Sasportas (1969- ), artiste contemporaine israélienne.

Voir aussi 
 
Patronyme séfarade